Smoky Hill – rzeka w USA, w stanach Kolorado i Kansas
Gminy w USA:
 Smoky Hill (ang. Smoky Hill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Geary
 Smoky Hill (ang. Smoky Hill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Smoky Hill (ang. Smoky Hill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline